

Sigle 

 Consumatori Uniti – partito politico italiano
 ChristenUnie – Unione Cristiana, partito politico dei Paesi Bassi
 Control Unit – unità di controllo
 Crypturellus undulatus – uccello originario del Paraguay
 Certificazione Unica – certificazione dei redditi

Chimica 

 Cu – simbolo chimico del rame, dal latino cuprum.

Codici 

 CU – codice vettore IATA di Cubana de Aviación
 cu – codice ISO 639 alpha-2 dell'antico slavo ecclesiastico
 CU – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Cuba
 CU – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cuenca (Spagna)
 CU – codice ISO 3166-2:GY di Cuyuni-Mazaruni (Guyana)
 CU – codice ISO 3166-2:MD di Chișinău (Moldavia)
 CU – codice ISO 3166-2:MU di Curepipe (Mauritius)
 CU – codice ISO 3166-2:SV di Cuscatlán (El Salvador)

Entomologia 

 Cu – simbolo con cui si indicano, nella descrizione morfologica dell'ala degli insetti, la vena cubito e i suoi rami

Etichettatura tessile 

 CU – sigla della denominazione di cupro

Informatica 

 CU – Control Unit
 .cu – dominio di primo livello di Cuba

Altro 

 CU – abbreviazione della locuzione inglese see you ("ci vediamo", "arrivederci") usata, tra l'altro, nel Codice Morse e nel gergo di Internet
 Cu – abbreviazione di Cumulus
 CU – sigla automobilistica della provincia di Cuneo (Italia) fino al 1930, poi sostituita da CN

Altri progetti